Borghese – militare o soggetto usualmente in divisa che tuttavia non indossa l'uniforme
 Borghese – appartenente alla borghesia

Architettura
 Galleria Borghese, museo di Roma, all'interno di Villa Borghese
 Palazzo Borghese, edificio storico di Roma
 Palazzo Borghese, edificio storico di Firenze
 Villa Borghese Pinciana, sede della Galleria Borghese di Roma

Geografia
 Barco Borghese, sito archeologico situato nel territorio del comune di Monte Porzio Catone
 Palazzo Borghese, monte delle Marche, nel Parco nazionale dei Monti Sibillini
 Pantano Borghese nota anche come Pantano, frazione situata in zona Z. XIV Borghesiana, Municipio Roma VI
 Piazza Borghese, piazza del centro storico di Roma, nel rione Campo Marzio
 Stadio Steno Borghese, stadio di baseball di Nettuno
 Villa Borghese, parco pubblico di Roma
 Villa Borghese, zona urbanistica del Municipio Roma II, quartiere Pinciano
 Riserva naturale provinciale Villa Borghese, area naturale protetta di proprietà privata al centro della città di Nettuno

Persone
 Alessandro Borghese (1976), cuoco e conduttore televisivo italiano
 Alessandra Borghese (1963), scrittrice e giornalista di area cattolica
 Camillo Borghese (1552-1621) cardinale, diventato papa Paolo V
 Camillo Filippo Ludovico Borghese (1775-1832), principe di Sulmona e Rossano, cognato di Napoleone Bonaparte
 Claudio Borghese (1532-1590), vescovo italiano
 Domenico Viglione Borghese (1877-1957), baritono e attore italiano.
 Francesco Scipione Maria Borghese (1697-1759), cardinale italiano
 Giangiacomo Borghese (1889-1954), politico italiano, governatore di Roma dal 1939 al 1943
 Ippolito Borghese (1568-tra il 1627 e il 1630) pittore italiano 
 Junio Valerio Borghese (1906-1974), militare e politico italiano
 Livio Borghese (1874-1939), XI principe di Sulmona e diplomatico italiano
 Marcantonio V Borghese (1814-1866), principe di Sulmona e Rossano, aristocratico italiano
 Marco Antonio Borghese (1660-1729), principe di Sulmona e viceré di Napoli dal 1721 al 1722
 Mario Borghese (1981), politico italiano, deputato per il Movimento Associativo Italiani all'Estero
 Martino Borghese (1987), calciatore italo-svizzero, di ruolo difensore
 Paolina Borghese (1780-1825), sorella minore di Napoleone I 
 Pietro Maria Borghese (1599-1642), cardinale italiano
 Scipione Caffarelli-Borghese (1576-1633), nato Caffarelli, cardinale italiano
 Scipione Borghese (1734-1782), cardinale italiano
 Scipione Borghese (1871-1927), pilota automobilistico e politico italiano

Storia
 Borghese o Borghesi,  nobile famiglia senese trapiantata a Roma
 Golpe Borghese, episodio della storia politica contemporanea italiana

Altro
 Deposizione Borghese, dipinto di Raffaello Sanzio
 Dramma borghese, componimento teatrale che rappresenta personaggi della piccola e media borghesia
 Il borghese gentiluomo, commedia-balletto di Molière
 Il Borghese, settimanale politico italiano
 Villa Borghese, film del 1953 diretto da Vittorio De Sica e Gianni Franciolini

Pagine correlate
 Borgese
 Borghesi (disambigua)